Bienal do Livro do Rio de Janeiro
 Bienal do Livro de São Paulo
 Bienal do Livro de Minas Gerais
 Bienal do Livro do Amazonas

Desambiguação